Лассина Шамст Судин Франк Траоре (; ) — буркинийский футболист, нападающий донецкого «Шахтёра» и сборной Буркина-Фасо.

Клубная карьера 
Траоре — воспитанник клубов «Рахимо» и кейптаунского «Аякса». Начинал играть в футбол на улице родного города, а возрасте шести лет попал в молодёжную академию «Рахимо». В 16 лет перешёл в кейптаунский «Аякс», где провёл полтора года.

В 2019 году подписал контракт на 3,5 года с амстердамским «Аяксом». Для получения игровой практики Лассина начал выступать за команду дублёров — «Йонг Аякс». 28 января 2019 года в поединке против «Волендама» Траоре дебютировал в Эрстедивизи за резерв амстердамского клуба. 12 мая в матче «Утрехта» он дебютировал в Эредивизи. В 2019 году Траоре стал чемпионом и завоевал Кубок Нидерландов.

24 октября 2020 года забил пять мячей и сделал три голевые передачи в матче чемпионата Нидерландов против «ВВВ-Венло» (13:0).

18 июня 2021 года подписал пятилетний контракт с донецким «Шахтёром». 30 июня отметился дебютным голом за «Шахтёр» в первой товарищеской игре на сборах против австрийской команды «Санкт-Йоханн». Первый гол в официальном матче забил в ворота «Ингульца».

Карьера в сборной 
4 мая 2017 года в товарищеском матче против сборной Бенина Траоре дебютировал за сборную Буркина-Фасо. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

Личная жизнь 
По словам Траоре, его отец выступал за сборную Буркина-Фасо, а после игровой карьеры работает футбольным тренером. Мать также была профессиональной футболисткой и выступала во Франции. Есть младшая сестра.

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 2018/19, 2020/21
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2019
«Шахтер»
 Обладатель Суперкубка Украины: 2021

Личные 
 Игрок месяца Эредивизи: октябрь 2020

Статистика выступлений

Клубная статистика

Список матчей за сборную 

Итого: 17 матчей / 7 голов; 7 побед, 8 ничьих, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Шахтёр»

Футболисты Буркина-Фасо
Игроки сборной Буркина-Фасо по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк